Final hace referencia a varios artículos:

Final (ajedrez), estrategia utilizada para rematar una partida.
Solución final (o Solución final al problema judío) nombre dado por la Alemania nazi al plan para ejecutar el genocidio sistemático de la población , el final del planeta será en poco tiempo "inferior".
 Película Destino final y sus secuelas.